Хатун ( — Khātūn, , тат.,  хатын,  каз. қатын, , ) — женский титул, аналогичный мужскому титулу «хан», широко использовавшийся в Тюркском каганате, Монгольской империи и Османской империи. Приблизительно соответствует западным титулам «императрица», «царица», «королева».

Как и многие другие титулы, получившие распространение в тюрко-монгольском мире, титул «хатун» происходит из другой (индоевропейской) языковой группы, и имеет согдийское происхождение.

Перед проникновением ислама в Центральную Азию титул «хатун» носила царица Бухары.
Согласно «Энциклопедии ислама»:

После создания в Османской империи титула валиде (мать султана) так называли наложниц.

См. также 
 Ханум

Примечания 

Монгольские титулы
Турецкие титулы
Согдийские титулы